Это список сезонов Миннесоты Тимбервулвз, команды НБА.

Таблица символов

Примечания

Ссылки 
 «Миннесота Тимбервулвз» на сайте www.basketball-reference.com
 Awards and Honors Index на сайте www.basketball-reference.com
 Playoff Index на сайте www.basketball-reference.com

Сезоны Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз